Strombrücke steht für:

 Bauwerk, das einen Verkehrsweg über einen Strom führt
 Strombrücke, verschiedene Bauteile in der Elektrotechnik
 Teil einer Hochspannungsleitung, der einen Fluss überspannt, siehe Freileitungskreuzung #Freileitungskreuzungen breiter Flüsse und Meerengen 
 Lückenschluss in einem Hochspannungsnetz, siehe beispielsweise Thüringer Strombrücke 
 das Bauwerk Neue Strombrücke Magdeburg